Liébault ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas-Léopold Liébault (1723–1795), französischer Offizier, Autor und Enzyklopädist

Siehe auch:
 Pinot Liébault, rote Rebsorte